Сизый цвет
 Сизый, Сергей Александрович (род. 1995) — украинский футболист.